Мануэль Ортис де Севальос и Гарсия (; 1809, Кито, Королевская аудиенсия Кито — 24 апреля 1882, Лима, Перу) — перуанский , , политический и государственный деятель. Исполняющий обязанности премьер-министра (1858). Министр иностранных дел (1857—1858). Исполняющий обязанности министра финансов и торговли.

Биография 
Сын доктора. Изучал право в Высшей школе Лимы, затем продолжил учёбу в Лондоне и Париже . В 1830 году поступил на государственную службу в Министерство финансов. В 1835 году получил степень бакалавра в Университете Сан-Маркоса, в 1839 году стал доктором медицины.

Женился на дочери второго президента Перу маркиза Хосе Бернардо де Талье,

Находился в оппозиции к президенту Андресу Санта-Крусу и созданию Перу-Боливийской Конфедерации.

В 1857 году был назначен министром иностранных дел. С 13 мая по 13 июля 1858 г. исполнял обязанности премьер-министра Перу.

Литература 
 Basadre Grohmann, Jorge (2005). Historia de la República del Perú (1822—1933) 4 (9.ª edición). Lima: Empresa Editora El Comercio S. A. pp. 271; 281. ISBN 9972-205-66-5.
 Gálvez Montero, José Francisco; García Vega, Enrique Silvestre (2016). Historia de la Presidencia del Consejo de Ministros Tomo I (1820—1956) (1.ª edición). Lima-Perú: Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. p. 88. ISBN 978-87-93429-87-1.
 Vargas Ugarte, Rubén (1984). Historia General del Perú. La República (1844—1879) 9 (2.ª edición). Lima: Editorial Milla Batres. pp. 68; 74; 78.

Премьер-министры Перу
Политики Перу
Министры иностранных дел Перу
Выпускники Университета Сан-Маркос
доктора медицины